

Населені пункти та їхні частини
 Леснювка — село в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Леснювка — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Леснювка — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Леснювка — частина села Пониці в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Леснювка — частина села Коніна в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Леснювка — частина села Стара Весь у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Леснювка — частина села Явчице в гміні Біскупиці Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки